Белоносов — фамилия; имеет женскую форму Белоносова.
 
 См. также 
 Белоносова